Blind Date steht für:

 Blind Date, eine Verabredung mit einer bisher unbekannten Person
 Blind Date (Band), deutsche Pop-Gruppe der 1980er Jahre

Filme:
 Die tödliche Falle, britischer Kriminalfilm (1959)
 Blind Date – Verabredung mit einer Unbekannten, US-amerikanischer Spielfilm (1987)
 Blind Date (1996), niederländischer Spielfilm (1996)
 Blind Date (1998), Schweizer Episodenfilm (1998)
 Blind Date – Flirt mit Folgen, deutscher Fernsehfilm (1998)
 Blind Date (Filmreihe), deutsche Comedy-Fernsehreihe (2000–2005)
 Blind Date (Fernsehsendung), österreichische Dating-Show (2007)
 Tatort: Blind Date, Fernsehfilm aus der Krimireihe Tatort (2021)

Siehe auch:
 Mein Blind Date mit dem Leben, deutscher Spielfilm (2017)